

Geografia
 Regno Unito
 Elton – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Elton – parrocchia civile del Cheshire
 Elton – parrocchia civile del Derbyshire
 Elton – parrocchia civile della contea di Durham
 Stati Uniti d'America
 Elton – città della Parrocchia di Jefferson Davis, Louisiana

Musica
 Elton – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 1999, dall'album Have a Ball

Altro
 Elton – nome proprio di persona inglese maschile
 Elton (Alexander Duszat) – conduttore televisivo tedesco